Hórreos de Combarro är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Hórreos de Combarro ligger  meter över havet.

Terrängen runt Hórreos de Combarro är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Hórreos de Combarro åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Hórreos de Combarro. Runt Hórreos de Combarro är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pontevedra,  km öster om Hórreos de Combarro. I omgivningarna runt Hórreos de Combarro växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien